António Paulo Sanches Semedo – ex calciatore portoghese
 Cícero Casimiro Sanches Semedo – calciatore portoghese naturalizzato guineense